Çıralı – miejscowość w Turcji w prowincji Antalya
 Çıralı – miejscowość w Turcji w prowincji Tunceli